Şaşmaz (türk. für „unfehlbar, untrüglich“) ist ein türkischer Familienname.

Namensträger 
 Aytaç Şaşmaz (* 1998), türkischer Schauspieler
 İsmail Ege Şaşmaz (* 1993), türkischer Schauspieler
 Necati Şaşmaz (* 1971), türkischer Schauspieler
 Raci Şaşmaz (* 1973), türkischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Vatan Şaşmaz (1975–2017), türkischer Schauspieler und Moderator
 Zadiel Sasmaz (* 1982), deutscher Bauchtänzer mit türkischen Wurzeln
 Zübeyr Şaşmaz (* 1982), türkischer Filmregisseur
 Candan Six-Sasmaz (* 1976), deutsch-türkische Journalistin und TV-Autorin

Familienname
Türkischer Personenname